Семиро́м () — один из 21 шахрестана иранской провинции Исфахан. Административный центр — город Семиром.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Падена (بخش پادنا)
Население области на 2006 год составляло 70 735 человек.

Населённые пункты 
Десять крупнейших населённых пунктов шахрестана:

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Исфахана